Ливраменту-ду-Брумаду () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Население составляет 	97 826	 человек (на 2010 год). Площадь — 	5 153,674	 км². Плотность населения — 	18,98	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 225 690 720,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2415,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,639 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Дон-Базилиу
 Ливраменту-ди-Носа-Сеньора
 Парамирин
 Риу-ду-Пирис
 Эрику-Кардозу

Микрорегионы штата Баия